«Кровавые каникулы 2» () — мексиканский фильм ужасов 1989 года, снятый и написанный Педро Галиндо III. Это продолжения фильма Кровавые каникулы.

Сюжет 
На день рождения маленькой девочки приглашают Хулио на праздник посвященный ужасам и Хэллоуину. На вечеринке Хулио замечает, что у девочки есть кукла похожая на ту, что была у его сестры. Ета ведьминская кукла превращается в монстра, которое бродит по окрестностям, похищает в потусторонний мир людей, делает из них статуэтки…

В ролях 
 Педро Фернандес — Julio
 Хоакин Кордеро — Roberto Mondragón
 Татьяна — Mayra Mondragón
 Луис Камарена — Bruja
 Рената дель Рио — Tania Mondragón
 Альфред Гутьеррез — Viejo
 Ernesto Carregha — Ramón
 Эрнесто Касильяс — Policía
 Хуана Боканегра — Delegada

Фильмы Мексики 1989 года
Фильмы ужасов Мексики
Фильмы ужасов 1989 года
Фильмы-триллеры Мексики
Детективные фильмы Мексики
Фильмы ужасов о домах со сверхъестественной силой
Независимые фильмы Мексики
Фильмы о привидениях
Фильмы о Хэллоуине
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях